Пётр Владимирович Богородицкий (21 марта 1928 году, Пушкино — 10 марта 2009, Пушкино) — юный герой Великой Отечественной войны, юнга боевых кораблей Балтийского флота, ихтиолог, участник кругосветных экспедиций, директор института и начальник отдела науки Минрыбхоза СССР.

Биография 
Родился 21 марта 1928 года в городе Пушкино Московской области. В 1943 году, обучаясь в седьмом классе, в возрасте пятнадцати лет, принял решение подать заявление в Наркомат Военно — Морского Флота. Был принят во второй набор в Соловецкую школу юнг Северного флота. В 1944 году завершив обучение в школе юнг, был направлен служить на Балтийский флот. Службу проходил в составе 9 дивизиона второй бригады тральщиков ЮБФ на боевом корабле. Прошел боевой путь от Ленинграда до Штеттина.

После окончания войны, уволился с военной службы. Получил высшее образование, окончив Биологический факультет Московского государственного университета, по специальности — научный работник в области биологических наук, преподаватель.

Трудовую деятельность начал в 1949 году, стал работать лаборантом Амурской ихтиологической экспедиции МГУ — МРХ СССР. Позже стал трудиться в должности старшего лаборанта, затем был младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Был назначен начальником Амурской экспедиции по акклиматизации растительноядных рыб (толстолобик и белый амур) в водоемах Европейской части СССР, Северного Кавказа и Средней Азии. Рыба была завезена в водоёмы этого региона и естественным путём дала потомство. Благодаря такому научному подходу, в 1963-1964 годах был получен один миллион центнеров ценных рыб. 

Обучался в Высшей партийной школе при МК КПСС, получил соответствующий диплом. После продолжил обучение на вечернем отделении в центральном научно—исследовательском институте информации и технико—экономических исследований рыбного хозяйства. Приобрёл специальность - «экономист рыбной промышленности». Учился заочно в аспирантуре.

Работая в системе министерства, трудился на различных должностях: инженер, старший инженер, заместитель начальника управления Центррыбвода, заведующий лабораторией, директор института и начальник отдела науки Минрыбхоза СССР.

Участник многих подводных ихтиологических исследований. Принимал участие в двух кругосветных путешествиях.

Активно занимался общественной нагрузкой. Был заместителем председателя Московского совета юнг. Являлся ветераном Карельского фронта, Краснознаменного Северного флота и дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Проживал в Пушкине Московской области. Умер 10 марта 2009 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1 степени
 Медаль Ушакова (СССР)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 Пётр Владимирович Богородицкий
 Слово П.В. Богородицкому
 Бессмертный полк

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Моряки Великой Отечественной войны
Ихтиологи СССР
Члены КПСС
Выпускники биологического факультета МГУ